Мексико Нуево има више значења:

 Мексико Нуево (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мексико Нуево (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику